Neves kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
1 Neves (udde),

Brasilien 
2 Ribeirão das Neves, ort, Minas Gerais, 
3 Neves Paulista (kommun), kommun
 Neves Paulista (ort), São Paulo, 
6 Neves (distrikt), Rio de Janeiro,

São Tomé och Príncipe 
4 Neves, ort,

Spanien 
5 Neves (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra,